Aller ist der Name folgender Fließgewässer:
 Aller, Zufluss der Weser in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, Deutschland
 Aller (Caudal), Zufluss des Caudal in Spanien
 Aller (Große Söse), Zufluss der Großen Söse in Niedersachsen, Deutschland
 River Aller, Zufluss des Bristolkanals in Somerset, England

Aller ist der Name folgender Ortschaften:
 Aller (Kreis Hadersleben), ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben
 Aller (Somerset), Ort in Großbritannien
 Aller (Spanien), Gemeinde in Asturien, Spanien

Aller ist der Nachname dieser Personen:
 Arvo Aller (* 1973), estnischer Landwirtschaftsfunktionär und Politiker
 Carl Aller (1886–?), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Heinrich Aller (* 1947), deutscher Politiker
 Lawrence Aller (1913–2003), US-amerikanischer Astronom

Aller steht für:
 1886 gebauter Schnelldampfer der Flüsse-Klasse des Norddeutschen Lloyds, siehe Flüsse-Klasse

Siehe auch:
 Allerbach (Begriffsklärung)
 Aler
 Allern
 Allers